Борис Елисеевич Шмелёв (15 мая 1914 год, Санкт-Петербург, Российская империя — 27 ноября, 1990 год, Чкаловск, Таджикская ССР, СССР) — советский танкист во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (24.05.1945). Лейтенант.

Биография

Ранние годы 
Борис Елисеевич Шмелёв родился 15 мая 1914 года в Санкт-Петербурге. Окончив в 1928 году 8 классов, Шмелёв поступил в школу ФЗУ имени Н. К. Крупской, которое успешно окончил в 1929 году по специальности слесаря-ремонтника.

До призыва в 1935 году в ряды Красной Армии Шмелёв работал на фабрике «Веретено».

В период с 1935 по 1937 годы Шмелёв служил в 6-й отдельной танковой бригаде им. С. М. Кирова Ленинградского военного округа, где, после окончания полковой школы, будучи старшим сержантом Шмелёв получил должность младшего комвзвода по специальности старшего механика-водителя танка Т-28, в то время относившегося к классу тяжёлых танков.

Уволившись в запас из армии в 1937 году, Шмелёв вернулся в Ленинград и стал работать на прядильной фабрике «Советская Звезда». В декабре того же года Шмелёв был откомандирован на курсы помощников мастеров ткацкого производства, окончив которые был направлен в ткацкий цех комбината имени П. Анисимова. Там он проработал на должности помощника мастера вплоть до своего ухода добровольцем на войну в июле 1941 года.

Участие в Великой Отечественной войне 
Борис Шмелёв участвовал в боях многих операций, например, в декабре 1941 года в боях за Красный Бор в составе 84-го отдельного танкового батальона 55 армии; в январе-феврале 1943 года в боях за Синявино и окружении мгинско-синявинской группировки в составе 46-го отдельного тяжёлого танкового полка 67-й армии, а в марте Борис Шмелёв принимал участие в операции по уничтожению Мгинско-синявинской группировки в составе 220-й танковой бригады 55-й армии.

Старший механик-водитель тяжёлого танка 46-го отдельного гвардейского танкового полка 23-й армии старший сержант Шмелёв 10 июня 1944 года отличился при прорыве обороны финнов на Карельском перешейке в районе высоты 171 в ходе Выборгской наступательной операции. Умело управляя своим танком, в течение двух часов под огнём противника лобовыми ударами корпуса танка раздвинул противотанковые надолбы и в итоге сделал проход, через который прошли советские танки и САУ, овладевшие господствующей высотой.

Шмелёв так вспоминал о тех событиях:
 «С 22-го на 23-е июня 1944 года наш 46-й тяжело танковый полк прорыва передислоцировался с выжидательных на исходные позиции для операции на Карельском перешейке. В приказе говорилось: нашему полку приказано прорвать передний край обороны противника, овладеть высотой 171-0, закрепиться, держаться до подхода войск развития успеха». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Борису Елисеевичу Шмелёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Послевоенные годы 
Демобилизовавшись в августе 1946 года, Борис Елисеевич Шмелёв вернулся в Ленинград, где проработал на предприятиях города. В апреле 1947 года Шмелёв стал работать в Министерстве внутренних дел: после окончания офицерской школы милиции стал служить следователем.

После вступления в КПСС в 1949 году, в сентябре того же года Шмелёв был назначен начальником Поныровского РОВД Курской области, но в феврале 1950 года оставил этот пост и вскоре ушёл в запас.

В 1955 году Шмелёв переехал из Ленинграда в Кустанайскую область, где был награждён в июне 1957 года медалью «За освоение целинных земель», а уже в 1958 году был исключён из КПСС.

В 1959 году Шмелёв женился на женщине, у которой было трое детей.

Борис Елисеевич Шмелёв умер 27 ноября 1990 года от перенесённого за год до смерти инсульта.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (24 марта 1945);
 орден Ленина (24 марта 1945);
 два ордена Отечественной войны I степени (30 января 1945; 11 марта 1985);
 орден Отечественной войны II степени (29 сентября 1944);
 орден Красной Звезды (12 марта 1944);
 медали, в том числе:
 медаль «За оборону Ленинграда» (1942);
 медаль «За отвагу» (16.02.1943);
 медаль «За освоение целинных земель».

Память 
Копии военного билета, орденской книжки, удостоверений к медалям, наградного листа и воспоминания семьёй были переданы Правительству Санкт-Петербурга и Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда.

Документы 
 Фонд № 1712, Шмелёв Борис Елисеевич — Герой Советского Союза, Центральный государственный архив Республики Таджикистан (734018, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Негмата Карабаева, 38/1).
 Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР, М.: Известия, 1982.

Примечания

Литература 
 Танкисты в сражении за Ленинград / Под редакцией В. Баранова, Сост. Б. А. Гинзбург. Л.: Лениздат, 1987.
 М. Барятинский. Советские танки в бою,. М., Яуза, Эксмо, 2006.
 В. Н. Шунков. Красная Армия.
 Н. П. Ямской. Кто брал рейхстаг: Герои по умолчанию… М.: Олма-Пресс, 2006. — Стр. 311—313.
 
 Р. Виленская. Крепче брони // газета «Коммунист Таджикистана», № 70, 25.03.1976.
 С. Баутина. Три эпизода из жизни ветеранов", газета «Ленинабадская правда», дата выпуска неизвестна.
 В. Стариков. Долгая дорога в Россию // Общая газета. — № 50, 13—19 декабря 2001 г.
 В. Г. Стариков. Герои штурма линии "Карельского вала" у д. Сийранмяки (Шмелев Б. Е. и его однополчане). — Киров:	Веси, 2019. — 578 с.
 М. В. Коломиец. КВ «Клим Ворошилов» — танк прорыва. : Коллекция, Яуза, Эксмо, 2006. (фотографии между стр. 64 и 65).
 В. Л. Телицын. Маршал Говоров. От колчаковского офицера до Маршала Советского Союза. : Яуза, Эксмо, 2008. — С. 204—205.
 И. Мощанский. Штурм «Карельского вала». Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция 10 июня — 9 августа 1944 года, : БТБ-МН, 2005.

Ссылки 
 
 Забытый 65-й Герой СССР Борис Шмелев и его подвиг. 
 Б. Е. Шмелев на сайте «Наш Выборг» .
 Описание подвига Б. Е. Шмелева на портале администрации МО «Выборгский район».

Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Санкт-Петербургской специальной средней школы милиции МВД России
Умершие в Согдийской области
Похороненные в Таджикистане